De massastart vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2023 werd gereden op zondag 5 februari 2023 in ijsstadion Thialf te Heerenveen.

Er stonden xx vrouwen aan de start. 

Titelverdediger was Irene Schouten, die haar titel prolongeerde, door veertien ronden voor het einde uit het peloton te ontsnappen. Haar teamgenoten stopten het in het peloton af, en de rest was te laat om het gat nog te dichten. Ploeggenote Marijke Groenewoud won de sprint van het peloton, voor Elisa Dul.

Uitslag 

vrouwen massastart
2023